Національна ліга В 2008—2009 — 62-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В), чемпіоном став клуб Лозанна.

Регламент 
Чемпіонат складався з трьох етапів на першому поза конкурсом виступала молоджіна збірна Швейцарії, на другому в двох групах виявили вісім команд, що у плей-оф (третій етап) розіграли звання чемпіона. Чемпіон НЛБ зустрічався у перехідних матчах (серія до чотирьох перемог) з найгіршою командою Національної ліги А.

Перший етап

Другий етап

Перша група

Друга група

Бомбардири

Плей-оф

Чвертьфінали

Лозанна - Тургау 4:2 
10.02.2009 Лозанна-Тургау 1:2 ОТ (1:0;0:1;0:0;0:1)
13.02.2009 Тургау-Лозанна 4:3 Б (0:0;2:1;1:2;1:0)
15.02.2009 Лозанна-Тургау 5:1 (3:0;1:1;1:0)
17.02.2009 Тургау-Лозанна 3:5 (1:2;0:2;2:1)
20.02.2009 Лозанна-Тургау 2:1 (0:1;2:0;0:0)
22.02.2009 Тургау-Лозанна 3:4 (0:1;1:1;2:2)

Вісп - Ольтен 4:1 
10.02.2009 Вісп-Ольтен 4:2 (0:0;2:0;2:2)
13.02.2009 Ольтен-Вісп 7:2 (0:1;3:1;4:0)
15.02.2009 Вісп-Ольтен 6:3 (2:1;2:0;2:2)
17.02.2009 Ольтен-Вісп 2:3 (0:1;2:1;0:1)
20.02.2009 Вісп-Ольтен 7:4 (4:1;1:1;2:2)

Ла Шо-де-Фон - Лангенталь 4:1 
10.02.2009 Ла Шо-де-Фон - Лангенталь 3:0 (0:0;2:0;1:0)
13.02.2009 Лангенталь   - Ла Шо-де-Фон 1:4 (1:2;0:0;0:2)
15.02.2009 Ла Шо-де-Фон - Лангенталь 4:0 (2:0;1:0;1:0)
17.02.2009 Лангенталь   - Ла Шо-де-Фон 6:3 (4:1;2:1;0:1)
20.02.2009 Ла Шо-де-Фон - Лангенталь 6:5 Б (1:0;4:3;0:2;1:0)

Ажуа - Сьєр 4:2 
10.02.2009 Ажуа-Сьєр 4:1 (0:1;3:0;1:0)
13.02.2009 Сьєр-Ажуа 1:5 (0:2;1:2;0:1)
15.02.2009 Ажуа-Сьєр 4:7 (1:1;0:2;3:4)
17.02.2009 Сьєр-Ажуа 2:1 ОТ (0:1;1:0;0:0;1:0)
20.02.2009 Ажуа-Сьєр 5:1 (1:1;0:0;4:0)
22.02.2009 Сьєр-Ажуа 3:4 (1:1;1:2;1:1)

Півфінали

Лозанна - Ажуа 4:0 
27.02.2009 Лозанна-Ажуа 5:4 ОТ (1:1;3:2;0:1;1:0)
01.03.2009 Ажуа-Лозанна 1:6 (0:1;1:2;0:3)
03.03.2009 Лозанна-Ажуа 5:1 (2:0;1:1;2:0)
06.03.2009 Ажуа-Лозанна 2:6 (0:1;2:4;0:1)

Вісп - Ла Шо-де-Фон 0:4 
27.02.2009 Вісп - Ла Шо-де-Фон 5:6 ОТ (3:2;2:3;0:0;0:1)
15.02.2009 Ла Шо-де-Фон - Вісп 4:2 (2:0;2:1;0:1)
17.02.2009 Вісп - Ла Шо-де-Фон 4:6 (2:0;2:6;0:0)
20.02.2009 Ла Шо-де-Фон - Вісп 6:2 (2:1;2:0;2:1)

Фінал

Лозанна - Ла Шо-де-Фон 4:2 
15.03.2009 Лозанна - Ла Шо-де-Фон 3:2 (2:0;0:1;1:1)
17.03.2009 Ла Шо-де-Фон - Лозанна 5:1 (1:0;1:0;3:1)
20.03.2009 Лозанна - Ла Шо-де-Фон 3:4 (1:1;1:2;1:1)
22.03.2009 Ла Шо-де-Фон - Лозанна 3:5 (0:1;1:3;2:1)
24.03.2009 Лозанна - Ла Шо-де-Фон 5:3 (2:1;0:2;3:0)
27.03.2009 Ла Шо-де-Фон - Лозанна 2:4 (0:3;2:0;0:1)

Кваліфікація НЛА 
 ХК «Біль» — Лозанна 4:3 (4:5 ОТ, 2:4, 6:3, 4:1, 3:1, 1:6, 5:1)

Джерела 
 Сезон 2009    

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
2008 у швейцарському спорті
2009 у швейцарському спорті